Миодраг Раданович (; родился 2 октября 1947 года, Белград, Югославия) — сербский футбольный тренер.

Биография 

В 1998 году некоторое время проработал в России. Он возглавил казанский «Рубин». Однако в то время была тренерская лицензия, которая не действовала в России. В итоге в команде он исполнял роль консультанта и и. о. главного тренера. В скором времени Раданович покинул клуб. Но, несмотря на это, он специалист вошёл в историю, как первый иностранный тренер в истории «Рубина».

В дальнейшем серб возглавлял несколько местных клубов, а также одну из сильнейших черногорских команд — «Рудар» из Плевли. Кроме того Раданович работал в Боснии и Герцеговине с «Леотаром».

Достижения 
  Вице-чемпион Албании (1):  2014/15.
  Финалист Кубка Албании (1): 2014/15.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте transfermarkt.co.uk

Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Сербии и Черногории
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Леотар»
Тренеры ФК «Рубин»
Тренеры ФК «Рудар» Плевля
Тренеры ФК «Борча»
Тренеры ФК «Металац» Горни-Милановац
Тренеры ФК «Банат»
Тренеры ФК «Кукеси»
Тренеры ФК ОФК